Arco-Zinneberg ist der Familienname folgender Personen aus der Familie der Grafen von Arco:

 Maximilian von Arco-Zinneberg (genannt Adlergraf; 1811–1885), deutscher Adliger
 Ludwig von Arco-Zinneberg (1840–1882), deutscher Politiker und Vereinsfunktionär
 Mechtilde Christiane Marie Gräfin von und zu Arco-Zinneberg (1879–1958), deutsche Schriftstellerin, siehe Mechtilde Lichnowsky
 Max von Arco-Zinneberg (1908–1937), deutscher Automobilrennfahrer
 Engelbert von Arco-Zinneberg (1909–1972), deutscher Automobilrennfahrer

Arco-Zinneberg ist der Name folgender Bauwerke:
 Palais Arco-Zinneberg, ein ehemaliges Adelspalais in München